DIP steht für:
 Data, Information, and Process Integration, siehe Semantic Web Services#Projekte
 Demokratische Initiative Paderborn, eine ehemalige Wählergruppe in Paderborn
 Deinked Pulp, siehe Deinking
 Dependency Inversion Principle, Prinzip beim Objektorientierten Entwurf von Software
 Desquamative Interstitielle Pneumonie, eine Lungenerkrankung
 Deutsches Institut für Puppenspiel, bis 1990 eine Einrichtung zur Förderung des Puppenspiels, gegründet 1950 von Fritz Wortelmann, Vorgängerinstitution des Deutschen Forums für Figurentheater und Puppenspielkunst
 DIP-Schalter, Schalter für Grundeinstellungen mit der Bauform Dual in-line package
 Dissemination Information Package, ein Element des Open Archival Information System
 Distales Interphalangealgelenk, Finger- oder Zehenendgelenk
 Dizionario degli istituti di perfezione, italienisches Lexikon zu religiösen Ordensgemeinschaften
 Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien des Deutschen Bundestages
 Drying in Place, Verfahren zur Trocknung von zuvor gereinigten und sterilisierten verfahrenstechnischen Anlagen
 Dual in-line package, Gehäuseform für Bauteile in der Elektronik
 , defektive Virus-Abkömmlinge

Dip (von englisch dip „Abfall“, „Abhang“, „Sauce“, „Tunke“) steht für:
 Dip (Sauce), kalte Sauce, in die andere Lebensmittel getunkt werden
 Absinken der kindlichen Herzfrequenz in Abhängigkeit von der Wehentätigkeit, siehe Dezeleration
 Dip (Band), eine japanische Rockband mit starken psychedelischen Einflüssen 
 Dip (Glasfaser), Produktionsfehler in der Glasfaserproduktion
 Dip (Sportübung), Sportübung
 Fallen als geologischen Begriff, als Zahlwert des Winkels zwischen der Horizontalebene und der steilsten Linie, die auf einer gegebenen geologischen Fläche angebracht werden kann
 Smokeless Tobacco (auch Dip genannt), englischsprachige Bezeichnung für losen Tabak aus den USA, die Übersetzung in das Deutsche lautet Rauchloser Tabak
 Fallfigur beim Tanzen, siehe Tanzfigur

dip steht für:
 Nordost-Dinka (ISO-639-3-Code), Varietät von Dinka, der westnilotischen Sprache der Dinka im Südsudan und im Süden Sudans

DIP